Kentarō Ōi ist der Name folgender Personen:

* Ōi Kentarō (Politiker) (1843–1922), japanischer Politiker
 Kentarō Ōi (Fußballspieler) (* 1984), japanischer Fußballspieler